Еникеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Еникеево — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Еникеево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.